En tonande labiodental frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven v i ”vann”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande labiodentala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är labiodental, vilket betyder att den uttalas genom att underläppen och överkäkens framtänder möts.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
I svenska liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa labiodentala frikativan som v. I tyskan skrivs den som w, medan v uttalas .

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med в och på grekiska med β.

Fonetik
Konsonantljud